Chacha puede referirse a:

 Chacha Nyaigotti-Chacha, dramaturgo keniano;
 ChaCha (motor de búsqueda); o
 el idioma chacha, lengua extinta del norte de Perú.
 Empleada doméstica, empleada doméstica en México.